Trébol de los prados puede referirse a:
El nombre común de la planta Trifolium pratense.
El nombre común de la planta Trifolium repens.
El nombre común de la planta '''''Trifolium resupinatum.